Pròzio, un isotopo dell'idrogeno
 Prozìo, un grado di parentela
 Pròzio, un genere di piante della famiglia delle burseracee